Antioch (Califórnia)
Antioch (Illinois)
Antioch (Ohio)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos